Черногория принимала участие на II Европейских играх, которые прошли с 21 по 30 июня 2019 года в Минске. Страна была представлена 11 спортсменами в 5 видах спорта.

Участие 
На этих играх Черногория представлена в 5 видах спорта 11 спортсменами.

Медали

Примечания